Джимхана — вид конного спорта.
 Джимхана (автоспорт) — соревнования по скоростному фигурному вождению автомобиля.
 Джимхана в мотоспорте — соревнование на быстрое маневрирование среди условных препятствий, обозначенных конусами.